Lars-Erik Sjöberg, švedski hokejist, * 4. maj 1944, Falun, Švedska, † 20. oktober 1987, Uppsala, Švedska.

Sjöberg je v švedski ligi igral za klube Leksands IF, Djurgårdens IF in Västra Frölunda HC, v sezoni 1968/69 je osvojil naslov švedskega državnega prvaka in bil tudi izbran za švedskega hokejista leta. V zadnjem delu kariere je igral za klub Winnipeg Jets, pet sezon v ligi WHA in prvo sezono po vstopu kluba v ligo NHL. Med letoma 1975 in 1978 ter 1979 in 1980 je bil tudi kapetan Jetsov. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah in petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik treh srebrnih in dveh bronastih medalj.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 62/63
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 63/64
|
|
| 1
| 3
| 4
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 20
|
|
|
|
|
|
| 3
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 21
| 3
| 3
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 6
| 2
| 8
|
| 4
|
|
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 4
| 5
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 70/71
|
| 27
| 12
| 9
| 21
| -20
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 71/72
|
|
| 4
| 11
| 15
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 72/73
|
| 28
| 3
| 8
| 11
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 73/74
|
| 28
| 2
| 8
| 10
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 9
| 1
| 0
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 74/75
|
| 75
| 7
| 53
| 60
|
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 75/76
|
| 81
| 5
| 36
| 41
|
| 12
|
| 13
| 0
| 5
| 5
|
| 12
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 76/77
|
| 52
| 2
| 38
| 40
|
| 31
|
| 20
| 0
| 6
| 6
|
| 22
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 77/78
|
| 78
| 11
| 39
| 50
|
| 72
|
| 9
| 0
| 9
| 9
|
| 4
|-
| Winnipeg Jets
| WHA
| 78/79
|
| 9
| 0
| 3
| 3
|
| 2
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|-
| Winnipeg Jets
| NHL
| 79/80
|
| 79
| 7
| 27
| 34
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 626
| bgcolor="#7FFF00" | 75
| bgcolor="#7FFF00" | 254
| bgcolor="#7FFF00" | 329
| bgcolor="#7FFF00" | -20
| bgcolor="#7FFF00" | 245
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 55
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 22
| bgcolor="#7FFF00" | 23
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Leksands IF
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Västra Frölunda HC
Hokejisti Winnipeg Jets
Umrli za rakom
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih